Дальгрен  () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:
 Дальгрен, Андерс (1925—1986) — шведский министр земледелия в 1976—1978 и 1979—1982 гг.
 Дальгрен, Гертруд (1931—2009) — шведский учёный-ботаник.
 Дальгрен, Дагмар (1880—1951) — американская танцовщица, певица и актриса немого кино из Лос-Анджелеса.
 Дальгрен, Джон (1809—1870) — американский морской офицер.
 Дальгрен, Ева (род. 1960) — шведская певица и писательница.
 Дальгрен, Карл Фредрик (1791—1844) — шведский поэт.
 Дальгрен, Лейф (1906—1998) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Дальгрен, Лоттен (1851—1934) — шведская писательница.
 Дальгрен, Нильс (род. 1932) — шведский скульптор.
 Дальгрен, Роберт (род. 1979) — шведский автогонщик.
 Дальгрен, Рольф (1932—1987) — шведский ботаник.
 Дальгрен, Фредерик Август (1816—1895) — шведский поэт.

Книги 
 Дальгрен (роман) (Dhalgren) — роман американского писателя Сэмюэля Дилэни.

Топонимы 
 Далгрен (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Карвер, Миннесота, США.